Quatre navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Trenton, d'après la ville du même nom:

l', un bateau à vapeur en service de 1877 à 1889 ;
l', un croiseur léger de classe Omaha qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un Landing Platform Dock mis en service en 1971 et toujours en service dans la Marine indienne sous le nom de INS Jalashwa ;
l', un navire à grande vitesse de classe Spearhead mis en service en 2015.

Trenton